En llatí, Publius Aelius Paetus:
 Publi Eli Pet (cònsol 337 aC), cònsol el 337 aC 
 Publi Eli Pet (edil 296 aC), edil plebeu el 296 aC
 Publi Eli Pet (cònsol 201 aC), cònsol el 201 aC